Тур де Еврометрополь (), также Еврометрополь Тур () — ежегодная шоссейная однодневная велогонка между Бельгией и Францией. Проходит по дорогам бельгийской провинции Валлония и французского региона О-де-Франс (до 2016 года — Пикардия).

История 
Соревнование впервые состоялось в 1924 году и до 2016 года проводилось в формате многодневной гонки, в 2005—2015 годах входящей в календарь Европейского тура UCI под категорией 2.1. С 2016 года проводиться как однодневная гонка, являясь также одним из событий Велошоссейного кубка Бельгии. В 2017 году UCI повысил категорию гонки с 1.1 до 1.HC.

В 2019 году организаторы трёх однодневных гонок, проходящих в южной Бельгии: Тур де Еврометрополь, Фамен Арден Классик и Бенш — Шиме — Бенш договорились о проведении своих гонок в течение четырёх дней (ранее временной разрыв между первой и последней гонкой составлял около двух недель). Это было сделано c целью сокращения расходов и привлечения команд с лучшими составами на свои мероприятия. Теперь гонки проходят в конце сентября — начале октября через неделю после чемпионата мира и за неделю до Джиро ди Ломбардии.

До 2010 года гонка имела название Франко-бельгийское кольцо (), в 2011 — Тур Валлонии-Пикардии ().

Призёры 

 В 1970 году в качестве победителей гонки приводят победителей первого и второго этапов. При этом итоговые результаты гонки за этот год могут отсутствовать.

Рекорд побед

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур де Еврометрополь на FirstCycling
 
 
 
 

Велогонки в Бельгии
Велогонки во Франции
UCI Europe Tour